Mellansjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mellansjön (Hjärsås socken, Skåne), sjö i Östra Göinge kommun, 
Mellansjön (Vittsjö socken, Skåne), sjö i Hässleholms kommun,  (20,8 ha)
Mellansjön (Fridlevstads socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Mellansjön (Ringamåla socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun och Tingsryds kommun,  (25,7 ha)
Mellansjön (Blädinge socken, Småland), sjö i Alvesta kommun,  (39,5 ha)
Mellansjön (Burseryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Mellansjön (Hallaryds socken, Småland), sjö i Älmhults kommun,  (8,79 ha)
Mellansjön (Korsberga socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (14,6 ha)
Mellansjön (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Mellansjön (Källeryds socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun,  (9,21 ha)
Mellansjön (Kållerstads socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (33,5 ha)
Mellansjön (Sandseryds socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (5,42 ha)
Mellansjön (Södra Hestra socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (23,7 ha)
Mellansjön (Tingsås socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (7 ha)
Mellansjön (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Mellansjön (Åsenhöga socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun och Gnosjö kommun,  (25,8 ha)
Mellansjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun, 
Mellansjön (Krokeks socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Mellansjön (Ulrika socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun, 
Mellansjön (Grödinge socken, Södermanland), sjö i Botkyrka kommun,  (5,3 ha)
Mellansjön (Stora Malms socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun, 
Mellansjön, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (27,3 ha)
Mellansjön (Möja socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun,  (10,4 ha)
Mellansjön (Värmdö socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun,  (13,5 ha)
Mellansjön (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (8,25 ha)
Mellansjön (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (46,9 ha)
Mellansjön (Gåsborns socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (26,6 ha)
Mellansjön (Norra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (34,2 ha)
Mellansjön (Södra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (18,4 ha)
Mellansjön (By socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun,  (6,61 ha)
Mellansjön (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (67,7 ha)
Mellansjön (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (29,3 ha)
Mellansjön (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun,  (46,7 ha)
Mellansjön (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (20,4 ha)
Mellansjön (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (1,71 km²)
Mellansjön, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (1,01 km²)
Nedre Mellansjön, sjö i Bollnäs kommun och Ockelbo kommun,  (21,6 ha)
Mellansjön (Forsa socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (9,32 ha)
Mellansjön (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (1,19 km²)
Övre Mellansjön, sjö i Bollnäs kommun,  (8,51 ha)
Mellansjön (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (78,5 ha)
Mellansjön (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (1,35 km²)
Mellansjön (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (25,1 ha)
Mellansjön (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (51,1 ha)
Mellansjön (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (28,4 ha)
Mellansjön (Haverö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (5,61 km²)
Mellansjön (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (5,71 km²)
Mellansjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (15,3 ha)
Mellansjön (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (60,7 ha)
Mellansjön (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (23,2 ha)
Mitti-Mellansjön, sjö i Lycksele kommun,  (7,6 ha)
Stor-Mellansjön, sjö i Lycksele kommun,  (49,7 ha)
Väster-Mellansjön, sjö i Åsele kommun,  (14,5 ha)

Se även 
 Mellansjö
 Mellomsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn